Президентские выборы в Кабо-Верде проходили 17 октября 2021 года. Жозе Мария Невеш из оппозиционной Африканской партии независимости Кабо-Верде был избран на пост президента Республики, получив 51,7 % голосов.

Предвыборная обстановка 
Уходящий президент Жорже Карлуш Фонсека был впервые избран после выборов 2011 года и был переизбран в 2016 году, набрав 74 % голосов избирателей.

27 июля 2021 года действующий президент Хорхе Карлос Фонсека издал указ, подтверждающий, что выборы состоятся 17 октября, а второй тур предварительно был назначен на 31 октября. Сам Фонсека не имел права баллотироваться из-за ограничений по срокам. Конституция требовала, чтобы кандидаты регистрировались за 60 дней до выборов, таким образом, крайний срок подачи документов был 17 августа.

Избирательная система 
Президент Кабо-Верде избирается по системе абсолютного большинства в два тура зарегистрированными избирателями, проживающими в стране и за рубежом. Кандидатами в президенты могут быть граждане Кабо-Верде по происхождению, не имеющие другого гражданства, старше 35 лет и проживавшие в стране три года на дату выдвижения кандидатуры. Заявление о регистрации в качестве кандидата должно быть представлено в Конституционный суд для утверждения и требует подписей не менее 1 тыс. и не более 4 тыс. избирателей.

Кандидаты 
Две основные партии страны, Африканская партия независимости Кабо-Верде и Движение за демократию, выдвинули бывших премьер-министров своими кандидатами. Африканская партия независимости номинировала Жозе Мария Невеша, а Движение за демократию — Карлуша Вейгу. Ранее Вейга баллотировался на пост президента в 2001 году, когда он проиграл всего 12 голосов из 153 406, поданных во 2-м туре, и в 2006 году, когда он уступил победителю менее чем 2 % голосов.

Помимо двух основных кандидатов в выборах участвовало ещё пять кандидатов.

Избирательная кампания 
Предвыборная кампания началась 30 сентября и закончилась 15 октября. Ведущие Вейга и Невеш обещали стабилизировать ситуацию в стране из-за продолжающегося кризиса COVID-19, который серьёзно дестабилизировал экономику.

Результаты 
Кандидат Африканской партии независимости Кабо-Верде Жозе Мария Невеш был избран в 1-м туре, набрав более 51 % голосов. Таким образом, впервые с 2006 года партия выиграла президентские выборы.

Примечания 

Кабо-Верде
Выборы в Кабо-Верде
2021 год в Кабо-Верде
Октябрь 2021 года